Undercurrent ist das englische Wort für Unterströmung und steht für:

 den Originaltitel des Films Der unbekannte Geliebte von 1946 mit Katharine Hepburn
 den internationalen Titel des isländischen Films Brim von 2010
 Undercurrent (Album), ein Album von Bill Evans und Jim Hall, 1963
 Undercurrent (Manga), ein Manga von Tetsuya Toyoda, 2004